Moreland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moreland Township (Arkansas)
 Moreland Township (Missouri)
 Moreland Township (Pennsylvania)